Gehypochthonius är ett släkte av kvalster. Gehypochthonius ingår i familjen Gehypochthoniidae. 

Gehypochthonius är enda släktet i familjen Gehypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gehypochthonius